Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 7-es, továbbá 7A jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 7-es trolibusz (Budapest)megszűnt

 7-es trolibusz (Szeged, 1983–1996)megszűnt
 7-es trolibusz (Szeged, 2004–2022)megszűnt
 7A trolibusz (Szeged, 2016–2022)megszűnt